Die Saison 1994/95 der Regionalliga war die erste Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in vier regionalen Staffeln à 18 Mannschaften gespielt.

Die Meister jeder Staffel stiegen in die 2. Bundesliga 1995/96 auf.

Geschichte 
Nachdem zwischen 1963 und bis zur Einführung der 2. Bundesliga 1974 bereits die Regionalliga als überregionale deutsche Spielklasse, damals allerdings als zweithöchste Spielklasse, existierte, wurde 1994 die Regionalliga vom DFB als höchste Amateurliga zwischen 2. Bundesliga und Oberliga und somit als dritthöchste Spielklasse installiert.

Zunächst waren drei Staffeln (Süd, West/Südwest, Nord/Nordost) geplant, jedoch protestierten die Vereine aus dem Norden und Nordosten, da ihre Staffel flächenmäßig fast die Hälfte des deutschen Bundesgebietes abgedeckt hätte. Der DFB gab ihrem Einspruch recht und etablierte daher jeweils eine eigene Staffel für den Norden und den Nordosten.

Modus 
Gespielt wurde in vier Staffeln (Nord, Nordost, West/Südwest und Süd) mit jeweils 18 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren in der ersten Saison die Meister der einzelnen Staffeln. Diese Regelung wurde in den späteren Jahren mehrmals variiert. Die Anzahl der Absteiger hing von der jeweiligen Regionalliga ab: während im Süden vier Mannschaften abstiegen, waren es im Norden und der Regionalliga West/Südwest jeweils drei Vereine. Im Nordosten mussten nur zwei Klubs in die Oberliga absteigen.

Die jeweiligen Vizemeister spielten den deutschen Amateurmeister aus.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Nordost

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

West/Südwest

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Regionalliga Nord 1994/95 bei kicker.de
 Regionalliga Nordost 1994/95 bei kicker.de
 Regionalliga West/Südwest 1994/95 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 1994/95 bei kicker.de

1994
Fußballsaison 1994/95